Iviangiusakasiit bezeichnet:
 Iviangiusakasiit (Berg, Nuuk, nordöstlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Iviangiusakasiit (Berg, Nuuk, südwestlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland